De Beker van Polynesië 1998 was het tweede toernooi dat werd gehouden voor de landen van Polynesië. Het vond plaats op de Cookeilanden. Er deden 5 landen mee. De winnaar van het toernooi en de nummer 2 kwalificeerden zich tevens voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 1998.

Toernooi

Eindstand

 en  zijn geplaatst voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 1998.

Wedstrijden

Voetbal in Oceanië
Voetbal in de Cookeilanden
Voetbal in 1998